Biskop Kol kan syfta på:
Kol (biskop i Linköping), död 1195 eller 1196
Kol (biskop i Strängnäs), 1250-talet